La Kypello Kyprou 1992-1993 fu la 51ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell'APOEL Nicosia, che vinse il suo tredicesimo titolo.

Formula
Il torneo prevedeva 5 differenti turni: i sedicesimi in gara unica, gli altri, ad eccezione della finale, su partite di andata e ritorno.

Risultati

Primo turno

Tabellone degli ottavi

Voci correlate
A' Katīgoria 1992-1993
Seconda Divisione 1992-1993 (Cipro)

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992-1993